Тропарьово — колишнє село в Підмосков'ї, яке увійшло до складу Москви 1960 року.
 Тропарьово — колишній муніципальний округ в Москві, який проіснував з 1991 по 1993 роки.
 «Тропарьово» — планована станція Сокольницької лінії Московського метрополітену.